Hoffman ou Hoffmann pode-se referir a:

lugares 
 Hoffman Estates, vila de Illinois, Estados Unidos da América.

Pessoas 
 Albert Hofmann (1906 — 2008), cientista da Suíça;
 Bob Hoffman (1921 — 1997) terapeuta ocupacional dos Estados Unidos da América;
 Dustin Hoffman, (1937) actor dos Estados Unidos da América;
 Ernst Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann (1776 — 1822), escritor, compositor, caricaturista e pintor da Alemanha;
 Felix Hoffmann (1868 - 1946), químico alemão;
 Joseph Hoffman (1870 - 1956), arquiteto e designer austríaco.
 Kara & Shelby Hoffman (2002);
 Nelson Hoffmann.
 Philip Seymour Hoffman (1967), actor dos Estados Unidos da América;
 Tarleton Hoffman Bean (1846–1916), ictiólogo dos Estados Unidos da América;

Desambiguação